Барка може бити:

 Барка (пловило), врста чамца
 Барка (Дивача), насељено место у Општини Дивача у Словенији
 Барка (ТВ серија), серија
 Барка (Сорија), општина у Шпанији
 Барка (Бијела), насеље у Италији.
 Барка (Парма), насеље у Италији.
 Барка (Алесандрија), насеље у Италији.
 Барка (Олт), насеље у Румунији.
 Барка (Долж), насеље у Румунији.